Кемі-обинська культура, Ке́мі-оби́нська культу́ра — археологічна культура доби середнього бронзової доби на території Нижнього Приазов'я, Нижнього Подніпров'я та Криму.
 Паллосеура Кемі Кінгс, «Паллосеура Кемі Кінгс» або «ПС Кемі» (фін. PS Kemi) — фінський футбольний клуб з міста Кемі, заснований 1999 року. 
 Кемі, Кемі́ (фр. Quesmy) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. 
 Кемі Агюстін (нід. Germain Agustien, нар. 20 серпня 1986, Віллемстад) — нідерландський футболіст.
 Кемі (Фінляндія), Ке́мі (, , ) — міська комуна у Фінляндії, у провінції Лапландія.